Мутубис (), ранее Нетубис () и Нетубис Аль-Румман ()— город на севере Египта, расположенный на территории мухафазы Кафр-эш-Шейх.

Географическое положение 
Город находится в западной части мухафазы, в западной части дельты Нила, на правом берегу Розеттского рукава, на расстоянии приблизительно 42 километров к северо-западу от Кафр-эш-Шейха, административного центра провинции. Абсолютная высота — 12 метров над уровнем моря.

Демография 
По данным переписи 2006 года численность населения Мутубиса составляла 29 428 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Ближайший гражданский аэропорт расположен в городе Александрия.

Примечания 

Города Египта